Клещевка и Клещёвка — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Клещёвка — деревня в Глусском районе Могилёвской области.

Россия 
 Клещевка — деревня в Шуйском районе Ивановской области.
 Клещевка — село в Саратовском районе Саратовской области.